Douleur peut désigner :
 Une « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable » ;
 Notre-Dame des Douleurs, autre nom de la Vierge Marie, mère de Jésus.

Titres 

 La Douleur d'Andromaque, tableau peint par Jacques-Louis David en 1783 ;
 La Douleur, film français sorti en 1925
 La Douleur, roman de Marguerite Duras paru en 1985 ;
 La Douleur d'aimer, dixième album studio de Gilles Servat, paru en 1985 ;
 Douleur,  du groupe Red Cardell, paru en 1996 ;
 
 La Douleur, film français réalisé par Emmanuel Finkiel, sorti en 2018.

Toponymes

Voir aussi